Schaffhausen ist der Name folgender Orte und Gebiete:
 Schaffhausen, eine Stadt in der Schweiz
 Kanton Schaffhausen, ein Schweizer Kanton
 Schaffhouse-sur-Zorn, französische Gemeinde im Département Bas-Rhin
 Schaffhouse-près-Seltz, französische Gemeinde im Département Bas-Rhin
 Schaffhausen (Saar), Ortsteil der Gemeinde Wadgassen, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Schaffhausen (Ehingen am Ries), Ortsteil der Gemeinde Ehingen am Ries, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Schaffhausen (Mönchsdeggingen), Ortsteil der Gemeinde Mönchsdeggingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern

und weiters:
 Schaffhausen (Schiff, 1970), Flaggschiff der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh), mit Heimathafen Schaffhausen

Schaffhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Arne Schaffhausen (* 1977), deutscher Techno-Produzent, siehe Arne Schaffhausen & Wayan Raabe

Siehe auch:
 Königschaffhausen
 Oberschaffhausen
 Schaaffhausen
 Schaafhausen
 Schaffshausen
 Schafhausen